Пётр Мезенцов:
 Мезенцов, Пётр Иванович (1824—1897) — генерал-лейтенант, директор Пажеского и 2-го Московского кадетского корпусов.
 Мезенцов, Пётр Фёдорович (ок. 1734—1792) — российский государственный и военный деятель, правитель Вологодского наместничества (1784—1792).